Kloss kan avse:

 Byggkloss – en hård eller mjuk pedagogisk leksak i plast, trä eller sten

Personer
 Georg Kloss (1787-1854), tysk läkare och frimurarhistoriker,
 Heinz Kloss (1904-1987), tysk språksociolog och
 Karlie Kloss (1992-), amerikansk fotomodell.

Se även 
 Kloße –  en typ av klimpar bestående av kokade potatisbullar, se knödel